Zeta är ett släkte av steklar. Zeta ingår i familjen Eumenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Steklar